OIP est un sigle qui peut signifier :
observatoire international des prisons (1990-1999), voir également observatoire international des prisons - section française (OIP-SF) fondé en 1995 ;
 observatoire interrégional du politique, ancien nom du centre de données socio-politiques de Sciences Po ;
organisation technique, la société commerciale spécialisée dans l’organisation de salons (nautique, du livre, etc.) et de la FIAC.
organisme d'intérêt public, personne morale publique parastatale en droit belge.